Agazzi ist der Familienname folgender Personen:
 Ernesto Agazzi (* 1942), uruguayischer Politiker
 Evandro Agazzi (* 1934), italienischer Philosoph
 Gaetano Agazzi, italienischer Cellist und Komponist
 Giancarlo Agazzi (* 1932), italienischer Eishockeyspieler
 Michael Agazzi (* 1984), italienischer Fußballtorhüter

Agazzi ist auch eine Ortschaft (, wörtlich "Fraktion") in der italienischen Stadt Arezzo

Siehe auch:
 Agassi